Az Úrvalsdeild 1945-ös szezonja volt a bajnokság harmincnegyedik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes ismét a Valur lett. Ez volt a klub tizenegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1945
Izland 1